Сигнах (, Сыгнаг) / Схнах () — село в Ходжалинском районе Азербайджана.

Основным населением села вплоть до ноября 2020 года были армяне. С 1992 по 2020 год контролировалось непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). 9 ноября 2020 года в результате боевых действий село перешло под контроль Азербайджана. Местные жители, став беженцами, были вынуждены покинуть родные дома. Спустя какое-то время стало известно о разрушении азербайджанской стороной армянского кладбища XVII века.
Как отмечает «Caucasus Heritage Watch» старинное армянское кладбище было снесено бульдозерами с целью строительства дороги.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 512 человек (108 хозяйств), все  — армяне.

Примечания 

Населённые пункты Ходжалинского района